Pecíolo (botânica)
 Pecíolo (zoologia)